Жегалов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жегалов Н. И. (или Жигалов) — русский изобретатель, крепостной крестьянин, создавший в 1833 году первую в стране и широко распространившуюся «колосожатную машину» — жатку.
 Жегалов, Андрей Алексеевич (1964—2007) — российский кинооператор.
 Жегалов, Виктор Васильевич (1898—1941) — советский художник, мастер палехской миниатюры.
 Жегалов, Иван Васильевич — подполковник; Георгиевский кавалер; № 1577; 26 ноября 1804.
 
 Жегалов, Тимофей Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4727; 21 декабря 1832.

См. также 
 Жигалов
 Жегалово